Bistrup Sogn henviser til flere artikler:
 Bistrup Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune og i Hjørring Provsti
 Bistrup Sogn (Rudersdal Kommune) – et sogn i Rudersdal Kommune og i Rudersdal Provsti